Rapsodia d'amore (Wenn die Musik nicht wär) – film del 1935 diretto da Carmine Gallone 
Rapsodia d'amore (Rêves d'amour) – film del 1947 diretto da Christian Stengel